Суперкубок УЕФА 1994 года — 20-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, в котором встретились итальянский «Милан» (победитель Лиги чемпионов 1993/94) и английский «Арсенал» (победитель Кубка кубков УЕФА). Дуэль завершилась победой «Милана» по сумме двух матчей 2-0.

Первый матч состоялся на стадионе «Хайбери» в Лондоне 1 февраля 1995 года и завершился со счётом 0:0. Второй матч состоялся в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 8 февраля 1995 года и завершился победой «Милана» 2:0. Авторами голов стали хорват Звонимир Бобан и итальянец Даниэле Массаро.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1993/1994
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1993/1994

Ссылки 
 1994 European Super Cup at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Официальный сайт
 Официальный сайт

1994
Футбол в Европе в 1994 году
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Арсенал» Лондон
Февраль 1994 года
Международные спортивные соревнования в Лондоне
События 1 февраля
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Спорт в Великобритании в 1994 году
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
События 8 февраля
Международные соревнования по футболу в Италии
Спорт в Италии в 1994 году
1994 год в Лондоне